Актопа́н () — город в Мексике, входит в штат Идальго. Население — 46 010 человек (на 2000 год).

История 
Город основан в 1546 году (год основания августинского монастыря Сан-Николас).

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Sitio oficial del Municipio de Actopan
 Sitio dedicado a Actopan y su convento
 Sitio comercial de Actopan

Города Идальго